Садова

Фамилия 
 
 Садова, Наталья Ивановна (род. 1972) — российская метательница диска.

Топоним 
 Садова — деревня в Чехии, близ Градец-Кралове.
 Садова — село в Каларашском районе Молдавии.